{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Jameson International
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | ? — 20 сентября 1981
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 20 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Стив Дэвис|-
| Финалист — Деннис Тейлор
|-
|}Jameson International 1981 — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил осенью 1981 года в Дерби, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Денниса Тейлора со счётом 9:0.

Всего в турнире участвовало 95 игроков.

 Результаты 
 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед 

 Джо Джонсон 5:2 Джим Вич  
 Дэйв Мартин 5:2 Джон Даннинг  
 Рекс Уильямс 5:1 Джимми Уайт  
 Тони Ноулз 5:2 Майк Халлетт  
 Рэй Эдмондс 5:4 Юджин Хьюз  
 Джим Мидоукрофт 5:4 Клифф Уилсон  
 Тони Мео 5:2 Эдди Маклафлин 

2 раунд

''Матчи по 5 побед 

 Грэм Майлс 5:3 Джо Джонсон  
 Дэйв Мартин 5:2 Билл Вербенюк  
 Рекс Уильямс 5:0 Фред Дэвис  
 Алекс Хиггинс 5:3 Пэтси Фэйган  
 Джон Спенсер 5:3 Рэй Эдмондс  
 Джон Вирго 5:2 Тони Ноулз  
 Кирк Стивенс 5:1 Джим Мидоукрофт  
 Перри Манс 5''':3 Тони Мео

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1981 год в снукере